Matyssek ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Katrin Matyssek (* 1968), deutsche Psychologin, Autorin und Rednerin 
 Steven Matyssek (* 1988), deutscher Rapper, siehe Sudden (Rapper)